Bendow bezeichnet:
 
 Wilhelm Bendow (1884–1950), deutscher Schauspieler
 den Ort Bindow in Brandenburg, sorbische Namensform

Siehe auch:
 Bendo